

Sigle 
 Data transfer process – processo di trasferimento dei dati nel protocollo FTP
 Demokratik Toplum Partisi – partito politico turco
 Desktop publishing – creazione, impaginazione e produzione di materiale stampato usando un computer
 Disturbing Tha Peace – gruppo musicale hip hop
 Dynamic Trunking Protocol – protocollo proprietario di trunking, sviluppato dalla Cisco Systems
 Disjunctive Temporal Problem – categoria di problema di soddisfacimento vincoli

Musica 
 D.T.P. – album discografico dei Sadus del 1986

Codici 
 dtp – codice ISO 639-3 della lingua dusun centrale